Platysympus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1912. Platysympus ingår i familjen Lampropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Platysympus